Вия́р ( и ) — французская фамилия. Известные носители:
 Вияр, Жак (1944—2010) — французский орнитолог.
  (1894—1979) — французский филолог.
  (1878—1956) — французский предприниматель и политик.

Составная фамилия
  (1842—1905) — французский политик.
  (1803—1886) — французский политик.